La Communauté de communes du Mirebellois était une communauté de communes française, située dans le département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne-Franche-Comté.

Histoire
Elle a été dissoute le 31 décembre 2016. La nouvelle intercommunalité s'appelle : CC Mirebellois Fontenois.

Composition

Voir aussi
 Intercommunalités de la Côte-d'Or

Mirebellois